Idanha-a-Nova (gemeente), een gemeente in het Portugese district Castelo Branco
Idanha-a-Nova (freguesia), een plaats in de Portugese gemeente Idanha-a-Nova